Maple Island (engl. für Ahorn-Insel) ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Maple Island (Calhoun County, Illinois)
 Maple Island (Kankakee County, Illinois)
 Maple Island (Louisiana)
 Maple Island (Chippewa County, Michigan)
 Maple Island (Jackson County, Michigan)
 Maple Island (Muskegon County, Michigan)
 Maple Island (Van Buren County, Michigan)
 Maple Island (Pine County, Minnesota)
 Maple Island (Missouri)
 Maple Island (New Jersey)
 Maple Island (Jefferson County, New York)
 Maple Island (Orange County, New York)
 Maple Island (St. Lawrence County, New York)
 Maple Island (Pennsylvania)